Това е списък на щатите в САЩ по площ.

Обща площ

Суша

Води

Източници 

Площ